Dayville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dayville (Alaska)
 Dayville (Connecticut)
 Dayville (Indiana)
 Dayville (Massachusetts)
 Dayville (Oregon)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dayville Historic District, in Killingly, Connecticut, ID-Nr. 88001422
 Dayville Hotel, in Dayville, Oregon, ID-Nr. 83004521

Siehe auch:
 Daysville